Kataka kan syfta på:
 Kataka (djur), ett släkte steklar
 Desa Kataka, en administrativ by i Indonesien